Guld og grønne skove kan henvise til:

 Guld og grønne skove – dansk film fra 1958 instrueret af Gabriel Axel
 Guld og grønne skove (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1990 instrueret af Anette Pilmark
 Guld & grønne skove (album) - Kim Larsen-album